Le Football Club de Mulhouse est fondé en 1893. Il obtient son statut professionnel en 1932 lorsque la Fédération française de football organise le premier championnat de France de football professionnel. Cet article récapitule les classements et statistiques du club à partir de cette date et ce jusqu'à aujourd'hui. 

Au total, depuis 1919, le club a disputé 91 championnats, dont 6 saisons en première division, et 27 saisons en seconde division.

Bilan saison par saison

Championnat disputé 
Le tableau suivant synthétise le championnat disputé par le club au cours des saisons depuis 1919.

Notes et références

Références 
 Bilan du FC Mulhouse, footballenfrance.fr

Voir aussi 

Football Club de Mulhouse
Mulhouse